Dysphaea är ett släkte av trollsländor. Dysphaea ingår i familjen Euphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Dysphaea